Бай-Хаак — топоним в Республике Тыва Российской Федерации.

 местечко Бай-Хаак — поселение, административно входящее в с. Усть-Бурен, Каа-Хемский кожуун Республики Тыва
 сумон Бай-Хаак, он же Бай-Хаакский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тандинском кожууне Республики Тыва.
 Бай-Хаак — село в Тандинском кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Бай-Хаакского сумона.